Aşıkoğlu bezeichnet:

 Aytek Aşıkoğlu
 Nevzat Yaşar Aşıkoğlu